Priester, een religieus ambt
 Mitchell Burgzorg, een Nederlands voetballer die onder de naam Priester als rapper optreedt